Fictief figuur
 Daniël Deprez, personage uit de Vlaamse televisieserie Flikken
 Lisa Deprez, personage uit de Vlaamse televisieserie Spoed

Merknaam
 Deprez (motorfietsmerk), Frans historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Deprez
 Ada Deprez, Belgisch hoogleraar en wetenschappelijk onderzoeker
 Eugène Deprez, Belgisch politicus en vakbondsbestuurder
 Firmin Deprez, Belgisch studentenleider en soldaat
 Gérard Deprez, Belgisch politicus
 Hector Deprez, Belgisch generaal
 Hein Deprez, Belgisch ondernemer
 Helga Deprez, Belgisch atlete
 Marcel Deprez, Frans natuurkundige en elektrotechnicus
 Oscar Deprez, Belgisch politicus
 Paul Deprez, Belgisch politicus
 Werner Deprez, Belgisch voetballer
 Wouter Deprez, Belgisch komiek en cabaretier